Березова Ро́ща — село в Україні, у Корюківському районі Чернігівської області. Населення становить 43 осіб. Орган місцевого самоврядування — Холминська селищна громада.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Чернігівська область)

Села Чернігівської області
Населені пункти Корюківського району